Андерсонвил има више значења:
 Андерсонвил (Охајо)
 Андерсонвил (Тенеси)
 Андерсонвил (Џорџија)